Ao, ókori kínai város, a Sang-dinasztia egyik székhelye
 Ao, vasúti kocsi típusa